Zöldár, a tavaszi nagy esőzések és a hegységekben keletkező hóolvadás miatti (nyár eleji) áradás, árvíz, megkülönböztetve a jeges ártól.
Zöldár, 1965-ös magyar film  Gaál István és Gyöngyössy Imre forgatókönyve nyomán Gyöngyössy Imre életének egyes eseményeit feldolgozva  Gaál István rendezésében Tóth Benedek főszereplésével.